

Sigle 
 Texas Historical Commission – ente governativo statunitense

Chimica 
 Δ9-tetraidrocannabinolo, uno dei maggiori principi psicoattivi della cannabis.

Codici 
 Il codice ISO 639-3 della lingua tai hang tong